Меморіал Капабланки 2016 — 51-й щорічний шаховий турнір, що проходить у Гавані з 9 по 19 червня 2016 року. Переможцем турніру всьоме став український шахіст Василь Іванчук.

Загальна інформація 

Категорія турніру  — XVIII (середній рейтинг  — 2695,17).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 9-13, 15-19 червня

Вихідний день: 14 червня

Час початку партій — 23.00 (Київський)

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів та 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого.

Учасники 
 Леньєр Домінгес Перес , 2723  — 33
 Василь Іванчук , 2710  — 39
 Золтан Алмаші , 2688  — 48
 Іван Чепарінов , 2687  — 51
 Юрій Криворучко , 2682  — 55
 Лазаро Брузон , 2681  — 58

жирним  — місце в рейтингу станом на червень 2016 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на chessdom 
  Онлайн турніру на chessbomb 
 Мемориал Капабланки 2016 на chesspro.ru 

Шахові турніри 2016
Шахи на Кубі
Червень 2016
2016 в кубинському спорті